Вулиця 60-річчя Жовтня — назва вулиць у країнах пострадянського простору:

Україна 
 Вулиця 60-річчя Жовтня — колишня назва Ясної вулиці у Билбасівці.
 Вулиця 60-річчя Жовтня — колишня назва вулиці Олеся Гончара у Білої Церкві.
 Вулиця 60-річчя Жовтня — колишня назва Вишневої вулиці у Верхньодніпровську.
 Вулиця 60-річчя Жовтня — колишня назва вулиці Героїв України у Вознесенську.
 Вулиця 60-річчя Жовтня — колишня назва вулиці Енергетиків у Дніпрі.
 Вулиця 60-річчя Жовтня — колишня назва Яблуневої вулиці у Ємільчиному.
 Вулиця 60-річчя Жовтня — колишня назва Петропавлівської вулиці у Зеленодольську.
 Вулиця 60-річчя Жовтня — колишня назва Молодіжної вулиці у Кам'янці-Дніпровської.
 Вулиця 60-річчя Жовтня — колишня назва вулиці Незалежності у Карлівці.
 Вулиця 60-річчя Жовтня — колишня назва проспекту Свободи у Кременчуці
 Вулиця 60-річчя Жовтня — колишня назва вулиці Сергія Бойка у Крижополі.
 Вулиця 60-річчя Жовтня — колишня назва вулиці Незалежності у Лохвиці.
 Вулиця 60-річчя Жовтня — колишня назва Щасливої вулиці у Макарові.
 Вулиця 60-річчя Жовтня — колишня назва Ялтинської вулиці у Мелітополі.
 Вулиця 60-річчя Жовтня — колишня назва Спортивної вулиці у Попасної.
 Вулиця 60-річчя Жовтня — колишня назва Обіточної вулиці у Приморську.
 Вулиця 60-річчя Жовтня — колишня назва Райдужної вулиці у Ржищеві.
 Вулиця 60-річчя Жовтня — колишня назва Курортної вулиці у Святогірську.
 Вулиця 60-річчя Жовтня — колишня назва Гончарної вулиці у Сквирі.
 Вулиця 60-річчя Жовтня — колишня назва Преображенської вулиці у Соледарі.
 Вулиця 60-річчя Жовтня — колишня назва Світанкової вулиці у Узині.
 Вулиця 60-річчя Жовтня — колишня назва вулиці Любчича у Христинівці.
 Вулиця 60-річчя Жовтня — колишня назва Каланчацької вулиці у Чаплинці.

Вулиці